Lampton steht für:

 Lampton (Utah), ein Ort im Salt Lake County im US-Bundesstaat Utah

Lampton ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Lampton (* 1941), US-amerikanischer Astronaut